Rezultati Prvenstva Avstralije 1950 v tenisu za moške posamično.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Frank Sedgman je postal prvak, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.
  Jaroslav Drobný (tretji krog)
  Eric Sturgess (polfinale)
  John Bromwich (četrtfinale)
  Bill Sidwell (polfinale)
  Frank Sedgman (prvak)
  George Worthington (četrtfinale)
  Colin Long (četrtfinale)
  Mervyn Rose (četrtfinale)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

1. del

2. del

3. del

4. del

Viri 
 

Moški posamično
1950